5704 Schumacher – asteroide della fascia principale
 Cratere Schumacher – cratere lunare
 Schumacher –  film documentario del 2021 co-diretto da Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker e Michael Wech

Persone 
 Schumacher, pseudonimo di Flávio Sérgio Viana – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Brad Schumacher – ex nuotatore e pallanuotista statunitense
 Camille Schumacher – calciatore lussemburghese
 David Schumacher – pilota automobilistico tedesco, figlio di Ralf
 Emil Schumacher – pittore tedesco
 Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher – economista e filosofo tedesco
 Felix von Schumacher – generale svizzero al servizio del Regno delle Due Sicilie
 Günther Schumacher – ex pistard tedesco
 Gus Schumacher – fondista statunitense
 Hans-Otto Schumacher – ex canoista tedesco
 Harald Schumacher – calciatore tedesco
 Heinrich Christian Schumacher – astronomo tedesco
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher – medico e naturalista danese
 Joel Schumacher – regista e produttore statunitense
 Kelly Schumacher – ex cestista, ex pallavolista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Kurt Schumacher – politico tedesco
 Léon Schumacher – calciatore lussemburghese
 Martin Schumacher – statistico tedesco
 Michael Schumacher – ex pilota di Formula 1 tedesco
 Mick Schumacher – pilota di Formula 1 tedesco, figlio di Michael
 Patrik Schumacher – architetto e docente tedesco naturalizzato britannico
 Ralf Schumacher – ex pilota di Formula 1 tedesco, fratello di Michael
 Stefan Schumacher – ciclista tedesco
 Thiago Schumacher – calciatore brasiliano
 Thomas L. Schumacher – architetto statunitense
 Till Schumacher – calciatore tedesco

Pagine correlate
 Schuhmacher

Altri progetti